Nuon est un modèle de lecteur DVD .
 Nuon N.V. est une entreprise néerlandaise de production et distribution d'énergie.